Stanisław Bilski (1893–1934) – działacz komunistyczny, naukowiec, tłumacz, publicysta, doktor filozofii
 Stanisław Bilski (ur. 1909) – major łączności Armii Krajowej, kawaler Virtuti Militari

Przypisy